Název Tobol může znamenat:

 Tobol (město) – městys v Kostanajské oblasti v Kazachstánu
 Tobol (řeka) – řeka v Kostanajské oblasti  v Kazachstánu a v Kurganské a Ťumeňské oblasti v Rusku

Související články 
 FC Tobol Kostanaj – fotbalový klub z města Kostanaj v Kostanajské oblasti v Kazachstánu